Malakjan ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Malakjan (* 1990), armenischer Fußballspieler
 Gor Malakyan (* 1994), armenischer Fußballspieler